Vossia kan syfta på:

Vossia (djur) – ett släkte av insekter
Vossia (växter) – ett släkte av växter